Triblidiales är en ordning av svampar. Triblidiales ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triblidiales